Il torneo di doppio maschile ai Giochi olimpici di Sydney 2000 si è svolto dal 19 al 28 settembre al Sydney Tennis Centre su campi in PlexiCushion. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, esclusa la finale che si è svolta al meglio dei 3 su 5. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della XXVII Olimpiade